Richard peut faire référence à :

Nom commun 

  un richard (familier et péjoratif), une personne ayant beaucoup de fortune, qui est riche.

Anthroponyme 

 Richard, un prénom masculin ;
 Richard, un patronyme français très répandu en France.
 Richard, un pseudonyme utilisant Richard comme nom de famille.
 , plusieurs saints du christianisme.

Toponyme 

 Richard, canton du Québec ;
 Richard-Lenoir, station du métro parisien ;
 Boulevard Richard-Lenoir, dans le  de Paris ;
 Arc de Riccardo, porte de Trieste (Italie).

Œuvres

Théâtre et opéra 
 Richard II, une pièce de William Shakespeare.
 Richard III, une pièce de William Shakespeare.
 Richard III, un opéra de Giorgio Battistelli.

Films 
 Looking for Richard (Al Pacino, 1996), un documentaire sur la pièce de Shakespeare Richard III et son écho dans le monde moderne.
 Richard, un film de Harry Hurwitz sorti en 1972

Voir aussi 
Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme
Homonymie dynastique
Patronyme français